Okręty US Navy o nazwie USS  "Vandalia", pochodzącej od miasta Vandalia (Illinois):

Pierwszy "Vandalia" (1828) był 18 działowym slupem wojennym
Drugi "Vandalia" (1876) był slupem o napędzie śrubowym
Trzeci "Vandalia" (IX-191), wcześniej znany jako "Walter Jennings" był dwuśrubowym tankowcem o stalowym kadłubie, zakupionym przez Marynarkę w 1944 i zatopionym przez tajfun w 1945.
Czwarty "Vandalia" (PC-1175) był ścigaczem okrętów podwodnych, który służył w latach 1943 - 1946.
Vandalia